Arcanum est un terme qui peut désigner : 
 Arcanum : Engrenages et Sortilèges, un jeu de rôle pour Windows ;
 Arcanum, un comics en 8 épisodes créé par Brandon Peterson ;
 Arcanum divinæ, une encyclique du pape Léon XIII donnée le  ;
 Arcanum, village américain situé en Ohio ;
 The Hermetic Arcanum (L'Arcane Hermétique), ouvrage anonyme d'alchimie sur la philosophie hermétique.